Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляла 1 женщина.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Спортсменов — 16

Мужчины 

 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 1/2 финала

 Матч за 3-е место

Итог: 4-е место

Ссылки 
 Сборная Пакистана  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000-е годы в Пакистане